Саффолк (округ, Массачусетс)
 Саффолк (округ, Нью-Йорк)

Див. також 
 Саффолк (значення)